Edvard Björkenheim kan syfta på:

* Edvard Björkenheim (1856–1934), finländsk godsägare
 Edvard Björkenheim (1877–1970), finländsk läkare
 Edvard Björkenheim (1901–1965), finländsk politiker